Хосе Сантос Гонсалес Вера (2 ноября 1897 - 27 февраля 1970) — чилийский писатель и литературный критик. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1950 года.

Биография 
Учился в лицее Валентина Летельера в Сантьяго, учёбу не кончил, бросив лицей, заработывая на хлеб работая учеником художника, официантом, парикмахером, рабочим литейного производства, клерком и др. в Вальпараисо.

Увлёкся идеями анархизма. В возрасте около 20 лет заинтересовался литературой. Познакомился с произведениями Максима Горького и теоретика анархизма Петра Кропоткина.

Стал основателем и соредактором журнала La Pluma y Numen, сотрудничал с газетой Федерации студенческой молодёжи при университете Чили, журналом Atenea.

Творчество 
Автор романа «Алуэ» (1928, рус. перевод 1974), автобиографической новеллы «Когда я был мальчишкой» (1956), сборника повестей «Незаметные жизни» (1923), сборника очерков «Эутрапелия» (1955), рассказов — «Копия и другие оригиналы» (1961), «Боязнь одиночества», эссе — «Некоторые» (1959).

Избранные произведения 
 El conventillo, 1918
 Vidas mínimas, 1923
 Alhué, 1928
 Cuando era muchacho, 1951
 Eutrapelia, 1955
 Algunos, 1959
 La copia y otros originales, 1961
 Necesidad de compañía, 1968
 Letras anarquistas, 2005
 Obras completas, 2 тома, 2013.

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.

Ссылки 
 José Santos González Vera (1897—1970)

Лауреаты Национальной премии Чили по литературе
Литературные критики XX века
Литературные критики Чили
Журналисты Чили
Редакторы Чили
Эссеисты Чили
Анархисты Чили